Barnett Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnett Knob (Mississippi)
 Barnett Knob (North Carolina)
 Barnett Knob (Texas)